Guiria peut désigner :

Toponymes

Güiria : chef-lieu de la municipalité de Valdez dans l'État de Sucre ;
 Güiria : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Valdez dans l'État de Sucre.

Zoologie 
 Scaphiella guiria : une espèce d'araignée du genre Scaphiella.

Homonymie de toponyme